Piotr z Bnina Moszyński (ok. 1430–1494) – biskup kujawsko-pomorski i przemyski, sekretarz królewski, starosta mosiński.
 Piotr Stanisław Moszyński (1800–1879) – polski działacz patriotyczny, kolekcjoner i filantrop.